Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la unul din următoarele patruzeci și șapte sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul Iowa (47)

Comitate de la A la B (8) 

 Districtul Washington, comitatul Adair, statul  (conform WA Tw AD-IA);
 Districtul Washington,  comitatul Adams, statul Iowa (conform, WA Twp AD - MO);
 Districtul Washington,  comitatul Appanoose, statul Iowa (conform, WA Twp AP - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Black Hawk, statul Iowa (conform, WA Twp BH - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Bremer, statul Iowa (conform, WA Twp BR - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Buchanan, statul Iowa (conform, WA Twp BN - IA)
 Districtul Washington,  comitatul Buena Vista, statul Iowa (conform, WA Twp BV - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Butler, statul Iowa (conform, WA Twp BT - IA);

Comitate de la C la G (12) 

 Districtul Washington,  comitatul Carroll, statul  (conform, WA Twp CR - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Cass, statul Iowa (conform, WA Twp CS - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Chickasaw, statul Iowa (conform, WA Twp CH - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Clarke, statul Iowa (conform, WA Twp CK - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Clinton, statul Iowa (conform, WA Twp CT - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Dallas, statul Iowa (conform, WA Twp DL - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Des Moines, statul Iowa (conform, WA Twp DM - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Dubuque, statul Iowa (conform, WA Twp DQ - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Fremont, statul Iowa (conform, WA Twp FR - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Greene, statul Iowa (conform, WA Twp GR - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Grundy, statul Iowa (conform, WA Twp GY - IA);

Comitate de la H la L (10) 

 Districtul Washington,  comitatul Harrison, statul  (conform, WA Twp HR - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Iowa, statul Iowa (conform, WA Twp IA - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Jackson, statul Iowa (conform, WA Twp JS - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Jasper, statul Iowa (conform, WA Twp JP - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Johnson, statul Iowa (conform, WA Twp JS - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Jones, statul Iowa (conform, WA Twp JN - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Keokuk, statul Iowa (conform, WA Twp KK - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Lee, statul Iowa (conform, WA Twp LE - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Linn, statul Iowa (conform, WA Twp LN - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Lucas, statul Iowa (conform, WA Twp LC - IA);

Comitate de la M la S (12) 

 Districtul Washington,  comitatul Marion, statul  (conform, WA Twp MN - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Marshall, statul Iowa (conform, WA Twp ML - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Montgomery, statul Iowa (conform, WA Twp MG - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Page, statul Iowa (conform, WA Twp PG - IA)
 Districtul Washington,  comitatul Plymouth, statul Iowa (conform, WA Twp PM - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Polk, statul Iowa (conform, WA Twp PK - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Pottawattamie, statul Iowa (conform, WA Twp PT - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Polk, statul Iowa (conform, WA Twp PK - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Ringgold, statul Iowa (conform, WA Twp RG - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Shelby, statul Iowa (conform, WA Twp SB - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Sioux, statul Iowa (conform, WA Twp SX - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Story, statul Iowa (conform, WA Twp SY - IA);

Comitate de la T la Z (7) 

 Districtul Washington,  comitatul Taylor, statul  (conform, WA Twp TL - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Van Buren, statul Iowa (conform, WA Twp PK - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Wapello, statul Iowa (conform, WA Twp WL - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Washington, statul Iowa (conform, WA Twp WA - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Wayne, statul Iowa (conform, WA Twp WY - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Webster, statul Iowa (conform, WA Twp WB - IA);
 Districtul Washington,  comitatul Winneshiek, statul Iowa (conform, WN Twp PM - IA);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)
 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Iowa